Erba rota è il nome volgare di alcune piante:
Achillea herba-rota
Genepì
Ruta